Aleksandra Aleksandrovna Romanova (1842-1849) – figlia di Alessandro II di Russia e di Maria Massimiliana d'Assia-Darmstadt
 Aleksandra Fëdorovna Romanova (1872-1918) – imperatrice consorte di Russia
 Aleksandra Nikolaevna Romanova (1825-1844) – granduchessa di Russia
 Aleksandra Pavlovna Romanova (1783-1801) – granduchessa di Russia

Pagine correlate
 Romanov (disambigua)
 Romanova